Saida ( ; , , også kendt som Saïda) er en af Algeriets 48 provinser (, ). Administrationscenteret er Saida.

Eksterne henvisninger 
 

Provinser i Algeriet